160-я стрелковая дивизия —  в боевом составе РККА в 1941—1943 годах существовали одновременно воинские соединения:
 160-я стрелковая дивизия  — сформирована летом 1940-го года в Горьком. 18 апреля 1943 года преобразована в 89-ю гвардейскую стрелковую дивизию;
 160-я стрелковая дивизия (впоследствии 160-я стрелковая Брестская Краснознамённая дивизия) — сформирована 19 сентября 1941 года на базе 6-й Московской стрелковой дивизии народного ополчения (Дзержинского района).